Во́лчьи Я́мы — деревня в Краснопрудской волости Псковского района Псковской области России.

Расположена в 8 км к востоку от волостного центра Кирово, южнее деревни Зайцево.

Население

История 
С 1918 до 1928 года деревня была центром Волчеямского сельсовета, переименованного в 1928 году в Рашнёвский сельсовет (по д. Рашнёво), который в 1954 году был включён в Москвинский сельсовет. С 1995 до 2010 года входила в Москвинскую волость; с 1 января 2011 года — в Краснопрудскую волость.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района